Messow ist der Name folgender Orte:

 Maszewo (Powiat Krośnieński) (ehemals Messow im Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg), eine Gemeinde in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Messow oder Meßow ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leberecht Meßow (1759–1825), deutscher evangelischer Geistlicher
 Clemens Messow (* 1960), deutscher Kameramann
 Eduard Messow (1828–1911), deutscher Baumeister
 Friedhelm Messow (* 1954), deutscher Geologe, Redakteur, Reiseschriftsteller
 Friedrich Messow (1835–1899), preußischer Generalmajor
 Gundula Hubrich-Messow (* 1944), deutsche Autorin und Erzählforscherin
 Karl Messow (1802–1840), deutscher Buchhändler, Redakteur und Zeitungsherausgeber 
 Kurt Messow (1888–1955), deutscher Jurist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Meesow